Hjortsberga var namnet på två landskommuner i Sverige:

 Hjortsberga landskommun, Blekinge – en tidigare kommun i Blekinge län
 Hjortsberga landskommun, Småland – en tidigare kommun i Kronobergs län